Marion Bartoli var forsvarende mester, men valgte ikke at deltage. Heather Watson vandt titlen efter en maraton kamp 3 timer 12 minutter mod Chang Kai-chen. Watson vandt med cifferene 7-5, 5-7, 7-6(7-4). Det var første gang i 25 år, at en britisk kvindelige tennisspiller vandt en WTA turnering.

Seedning

  Samantha Stosur (Semifinale)
  Zheng Jie (Anden runde)
  Christina McHale (Første runde)
  Francesca Schiavone (Første runde, træk sig)

  Yaroslava Shvedova (Første runde)</li>

<li>  Anabel Medina Garrigues (Anden runde)
  Chanelle Scheepers (Kvartfinale)</li>
<li>  Laura Robson (Kvartfinale)

Finaler

Bottom Half

| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= C Giorgi
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= H Watson
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= P Hercog
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= P Parmentier
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Zheng
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= C Scheepers
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Lučić
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Doi
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= O Puchkova
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=6
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= H Watson
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= P Parmentier
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= J Zheng
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=7
| RD3-team01= C Scheepers
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= M Doi
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= H Watson
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= P Parmentier
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=
| RD4-team01= M Doi
| RD4-score01-1=62
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= H Watson
| RD4-score02-1=77
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=
}}

Kvalifikation

Seedning

  Johanna Larsson ''(Kvalifikationsfinalen)
  Olga Puchkova (Kvalificeret)
  Eugenie Bouchard (Kvalifikationsfinalen)
  Yurika Sema (Første runde, træk sig)

 Wang Qiang ''(Første runde)
 Junri Namigata ''(Anden runde)
 Luksika Kumkhum (Kvalificeret)</li>
<li> Nudnida Luangnam (Kvalificeret)

Kvalificerede

  Nudnida Luangnam
 ''' Olga Puchkova

<ol start="3">
 ''' Luksika Kumkhum
 ''' Zhou Yimiao
</ol>

Kampe

1. Kvalifikationsturnering

2. kvalifikationsturnering

3.Kvalifikationsturnering

4.Kvalifikationsturnering

Referencer
Main Draw
Qualifying Draw

WTA Tour 2012